Ротелла () — коммуна в Италии, располагается в регионе Марке, в провинции Асколи-Пичено.

Население составляет 973 человек (2008 г.), плотность населения составляет 36 чел./км². Занимает площадь 27 км². Почтовый индекс — 63030. Телефонный код — 0736.

Покровителем коммуны почитается святой Лаврентий, празднование 10 августа.

Демография 
Динамика населения:

Администрация коммуны 
 Официальный сайт: http://web.tiscali.it/webmamik/

Ссылки 
 Официальный сайт населённого пункта 
 Национальный Институт Статистики 
 Национальный Институт Статистики 

Коммуны провинции Асколи-Пичено